Удан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Удан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Н'євр